Isnottjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Isnottjärnen, sjö i Strömsunds kommun,  (13,5 ha)
Nedre Isnottjärnen, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (14,4 ha)
Övre Isnottjärnen, sjö i Örnsköldsviks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn